FAI her flere betydninger:
 Fédération Aéronautique Internationale – international luftsportsorganisation.
 Football Association of Ireland – Irlands nationale fodboldforbund.